Esistono più comuni francesi con questo nome

Avrillé – Maine e Loira
Avrillé – Vandea